Comitatul Seward sau Seward County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Seward County, Kansas
 Seward County, Nebraska